Jacky Pop peut désigner :
 Jacky Pop, écrivain, de son vrai nom Jacky Paupe ;
 Jacky Pop, personnage de radio.